Campaign Management (Kampagnen-Management) hat folgende Bedeutungen:

 Im Marketing bezeichnet es die Planung und Durchführung von Marketingaktionen in Form von Werbekampagnen, siehe Campaign Management (Marketing)
 In der Politikwissenschaft (insbesondere in der Beschreibung des Politischen Systems der Vereinigten Staaten) bezeichnet es das Wahlkampfmanagement als Teil des Politikmanagements
 Als Enterprise Campaign Management wird eine Software zu Steuerung von Outbound-Kampagnen bezeichnet